Михаил Ларченко:
 Ларченко, Михаил Андреевич (1914—1991) — Герой Советского Союза.
 Ларченко, Михаил Григорьевич (1907—1981) — белорусский советский литературовед, критик, педагог.